Band eller Bánd kan syfta på:

 Band (textil) – smala och långa remsor av väv eller flätor av textil
 Frackband används i studentikosa sammanhang
 Ordensband – en av symbolerna för medlemskap i en orden
 Magnetband – en tunn plastfilm med ett magnetiskt skikt på ena sidan
Kassettband – ett magnetiskt lagringsmedium för ljud och data i en kassett
Videoband – ett magnetiskt lagringsmedium för ljud och bild
 Band (transport) – en typ av utrustning på fordon eller i industri
 Band (antropologi) – en vetenskaplig term inom socialantropologi och etnograf för en grupp jägare-samlare
 Musikband – en samling av musiker
 Frekvensband – indelning i olika frekvensområden för radiofrekvensspektret
 Bandtyper –  en boks konstruktion
 Band (bok) – de enskilda böckerna i ett bokverk
 Tunnband – ett metallband
 Band (symbol) – ett band som används på klädesplagg såsom ett sätt för bäraren att antyda stöd för en sak eller fråga

Geografi

Antarktis 

 Mount Band,

Ungern 

 Bánd, ort, Veszprém, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar